Георгій Гелашвілі (1983 р.н.) — російський хокейний воротар
 Джаба Гелашвілі (1993 р.н.) — гірськолижник з Грузії
 Наїра Гелашвілі (1947 р.н.) — грузинська письменниця, філолог, германістка та громадська активістка
 Ніколоз Гелашвілі (нар. 1985) — грузинський футболіст
 Тамаз Гелашвілі (1978 р.н.) — шаховий гросмейстер з Грузії
 Валерій Гелашвілі — грузинський політик та бізнесмен

Грузинські прізвища